Татьяна Маслова:
 Маслова, Татьяна Александровна (1913—1966) — Мисс Россия и Мисс Европа 1933 года.
 Маслова, Татьяна Владимировна (род. 1975) — российская легкоатлетка (суточный бег).